Caden steht für:
 den Namen der französischen Gemeinde Caden im Département Morbihan
 die frühere Schreibweise der rheinland-pfälzischen Gemeinde Kaden im Westerwaldkreis
 eine frühere Schreibweise der nordböhmischen Stadt Kaaden, tschechisch Kadaň

Caden ist der Name folgender Personen:
 Gert Caden (1891–1990), deutscher Künstler und Politiker (KPD/SED)

Siehe auch:
 Kaden (Begriffsklärung)